Дан — имя, а также название различных объектов, городов, организаций:
 Дан (народ) — народ в Кот-д’Ивуар.
 Даны — древнее германское племя, населявшее нынешнюю Швецию и Данию.
 Дан — в Библии один из двенадцати сыновей Иакова; родоначальник одного из Колен Израилевых.
 Дан — китайская фамилия.
ДАН — Донецкое агентство новостей.
Дан — легендарный эпоним данов и Дании.

Персоналии

Имя 
 Дан I (1354—1386) — воевода Валахии (1383—1386).
 Дан II (? — 1431) — господарь Валахии (1422—1423, 1423—1424, 1424—1427, 1427—1431), сын Дана I.

Фамилия 
 Дан, Аурора (род. 1955) — румынская фехтовальщица-рапиристка, призёрка Олимпийских игр.
 Дан, Джош (род. 1988) — американский музыкант, барабанщик группы Twenty One Pilots.
 Дан, Кэте (1890—1978) — израильская предпринимательница.
 Дан, Лидия Осиповна (1878—1963) — российский революционер, меньшевик.
 Дан, Николя-Франсуа (1764—1832) — французский художник.
 Дан, Никушор (род. 1969) — румынский политик.
 Дан, Онироку (1931—2011) — японский писатель.
 Дан, Феликс Людвиг Юлиус (1834—1912) — немецкий писатель и поэт, автор исторических романов.
 Дан, Фёдор Ильич (1871—1947) — российский революционер и политический деятель, один из лидеров и теоретиков меньшевизма.

Псевдоним 
 Дан Бен-Амоц (1924—1989) — израильский писатель и журналист.
 Дан Лено (1860—1904) — британский актёр-комик жанра мюзик-холл и артист мюзикла.

Топонимы

Германия 
 Дан — город в Германии.

Израиль 
 Дан — округ Израиля.
 Дан — река в Израиле. Одна из трёх рек, слияние которых даёт начало реке Иордан.
 Дан — город в Древнем Израиле, основанный коленом Дана.

США 
  — река в США, в штатах Северная Каролина и Виргиния.

Прочее 
 Дан (, «уровень, ступень») — мастерская степень в Японии.
 Дан — разряд в сёги.
 Дан — разряд в го.
 «Дан» — автобусная компания в Израиле.
 даН — деканьютон.

См. также 
 ДАН (Доклады Академии наук) — научный журнал Президиума РАН.
 Данмой — вьетнамский варган.
 Данн